Säckmossor (Calypogeia) är ett släkte av bladmossor. Säckmossor ingår i familjen Calypogeiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladmossor